Карлінг Бассетт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Сандра Чеккіні виграла титул, перемігши у фіналі Юдіт Візнер з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Сандра Чеккіні (переможниця)
  Стефані Реге (2-ге коло)
  Гелен Келесі (2-ге коло)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Лейла Месхі (2-ге коло)
  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Еллі Гакамі (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1988 Draw

1988
Тур WTA 1988
1988 у французькому спорті